2. Feldhockey-Bundesliga 2013/14 steht für:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2013/14 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2013/14 (Herren)